Marco Polo, middeleeuws wereldreiziger
 Aeroporto di Venezia Marco Polo, vliegveld
 Marco Polo Cycling Team, wielerploeg
 Marco Polobrugincident (1937), aanleiding voor de Tweede Chinees-Japanse Oorlog (1937-1945)
 CMA CGM Marco Polo (schip, 2012), een containerschip van de Franse rederij CMA CGM 
 Marcopoloschaap, ondersoort van de Argali
 Marco Polo (krater), krater op de maan
 Marco Polo (televisieserie), een televisieserie van Netflix